Las Guacamayas kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Las Guacamayas, Michoacán de Ocampo, Carácuaro, 
 Guacamayas, Mexiko, 
 Las Guacamayas, Nayarit, Del Nayar, 
 Las Guacamayas, Veracruz, Cotaxtla, 

Robotskapade Mexikoförgreningar